Die 73. Division bezeichnet folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  73. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  73. Schützendivision (Sowjetunion)
  73. Garde-Schützendivision (Sowjetunion), hervorgegangen 1943 aus der 38. Schützendivision, 1945 bei der 2. Ukrainischen Front
  73rd Division (Vereinigtes Königreich)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern